I burattinai, romanzo di Larry Niven facente parte del Ciclo dello Spazio conosciuto
Mondo Anello, habitat descritto nel ciclo dello Spazio conosciuto